Яцків Михайло Юрійович (1873 — 1961) — український письменник
 Яцків Михайло (різьбяр) (1911 — 1940) — різьбяр